Tirso puede referirse a:

 Tirso (nombre), nombre propio de varón;
 Tirso (símbolo), símbolo;
 Tirso (botánica), tipo de inflorescencia;
 Tirso de Molina (1579-1648), fraile, dramaturgo y poeta español del Siglo de Oro;
 Tirso González de Santalla (1624-1705), decimotercer general de la Societas Jesu
 Río Tirso, río en Cerdeña, Italia.
 (9009) Tirso, asteroide del cinturón principal.
 Ula Tirso, municipio de la provincia de Oristano en Cerdeña, Italia.

Santos 
 San Tirso de Seaulieu, mártir; celebrado el 24 de septiembre;
 San Tirso de Apolonia (f. c. 250), mártir; celebrado el 14 de diciembre.